

Persone
Scarface, uno dei soprannomi di Al Capone, dovuto a una cicatrice sulla guancia sinistra

Letteratura 
Scarface, romanzo del 1929 dello scrittore statunitense Armitage Trail.

Cinema
Scarface - Lo sfregiato (Scarface), film del 1932 diretto da Howard Hawks e tratto dal romanzo omonimo di Armitage Trail.

Scarface, film del 1983 diretto da Brian De Palma, ispirato alla pellicola di Hawks.

La vera storia di Scarface (Cocaine Cowboys) film-documentario del 2006 ispirato alla pellicola di Brian De Palma.

Musica
Scarface, rapper degli anni novanta che era originariamente membro dei Geto Boys
Scarface, colonna sonora del'omonimo film, uscito nel 1983
Scarface, singolo di Paul Engemann del 1983

Fumetto
Scarface, personaggio di Batman

Videogiochi
Scarface: The World Is Yours, videogioco d'azione prodotto dalla Vivendi Universal.
Scarface: Money. Power. Respect., videogioco di strategia prodotto dalla Vivendi Universal.